Xenocrates steht für:
 (14526) Xenocrates, Asteroid des Hauptgürtels
 Xenokrates (396–314 v. Chr.), griechischer Philosoph